Il doppio del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Pavel Složil e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Colin Dowdeswell e Wojciech Fibak 6-7, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (campioni)
 Sandy Mayer /  Ferdi Taygan (semifinali)

 Givaldo Barbosa /  João Soares (primo turno)
 Jan Gunnarsson /  Libor Pimek (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swiss Open Gstaad 1983